

Musica 
 The Clique – gruppo musicale australiano
 The Clique – gruppo musicale britannico
 The Clique – gruppo musicale statunitense

Altro 
 The Clique – gruppo di artisti inglesi
 The Clique – romanzo di Lisi Harrison del 2004
 The Clique – film del 2008 diretto da Michael Lembeck tratto dall'omonimo romanzo di Lisi Harrison

Pagine correlate 
 Clique